Херсонская область включает следующие населённые пункты:
 40 городских населённых пункта (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 9 города,
 31 посёлок городского типа;
 658 сельских населённых пунктов.

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 5 районам.. Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2001 года

Районы

Бериславский район

Генический район

Каховский район

Скадовский район

Херсонский район

См. также 
 Города Херсонской области

Примечания 

Списки населённых пунктов Украины
Населённые пункты Херсонской области